Llista d'asteroides del 337.001 al 338.000, amb data de descoberta i descobridor. És un fragment de la llista d'asteroides completa. Als asteroides se'ls dona un número quan es confirma la seva òrbita, per tant apareixen llistats aproximadament segons la data de descobriment.

337001-337100

337101-337200

337201-337300

337301-337400

337401-337500

337501-337600

337601-337700

337701-337800

337801-337900

337901-338000

Referències 
 Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (335001)-(340000) (IAU Minor Planet Center)

Llistes d'asteroides (330001-340000)